Miklós László (1902–1972) szülész-nőgyógyász, egészségügyi szervező
 Miklós László (1937) romániai magyar költő, szerkesztő
 Miklós László (1941) ejtőernyős
 Miklós László (1949) politikus, egyetemi tanár, szlovák környezetvédelmi miniszter
 Miklós László (1954) politikus, országgyűlési képviselő (MSZP)

Jegyzetek